David Clarkson (né le  à Toronto, Ontario au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Biographie 
En 2001, il joue avec les Bulls de Belleville dans la LHO. Il rejoint les Rangers de Kitchener pour la saison 2002-2003. En 2005, il joue dans la Ligue américaine de hockey avec les River Rats d'Albany et l'année suivante, il partage sa saison entre les Devils du New Jersey et les Devils de Lowell. En 2007, il devient un joueur régulier dans la Ligue nationale de hockey avec les Devils. En 2013, il signe un contrat de 7 ans avec les Maple Leafs de Toronto. Il est échangé en 2015 aux Blue Jackets de Columbus contre Nathan Horton. Blessé au dos en 2016, il ne finit pas la saison et ne joue pas un seul match lors de la saison suivante.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 2001-2002|| Bulls de Belleville||  LHO|| 22|| 2|| 7|| 9|| 34|| 8|| 1|| 1|| 2|| 6
|-
| 2002-2003|| Bulls de Belleville|| LHO|| 3|| 0|| 0|| 0|| 11|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2002-2003|| Rangers de Kitchener||  LHO|| 54|| 17|| 11|| 28|| 122|| 21|| 4|| 3|| 7|| 23
|-
| 2003-2004|| Rangers de Kitchener|| LHO|| 55|| 22|| 17|| 39|| 173|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2004-2005|| Rangers de Kitchener||  LHO|| 51|| 33|| 21|| 54|| 145|| 15|| 6|| 2|| 8|| 40
|-
| 2005-2006|| River Rats d'Albany||  LAH|| 56|| 13|| 21|| 34|| 233|| - || - || - || - || -
|-
| 2006-2007|| Devils du New Jersey|| LNH|| 7|| 3|| 1|| 4|| 6|| 3|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| 2006-2007|| Devils de Lowell|| LAH|| 67|| 20|| 18|| 38|| 150|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2007-2008|| Devils du New Jersey|| LNH|| 81|| 9|| 13|| 22|| 183|| 5|| 0|| 0|| 0|| 4
|-
| 2008-2009|| Devils du New Jersey|| LNH|| 82|| 17|| 15|| 32|| 164|| 7|| 2|| 0|| 2|| 19
|-
| 2009-2010|| Devils du New Jersey|| LNH|| 46|| 11|| 13|| 24|| 85|| 5|| 0|| 0|| 0|| 22
|-
| 2010-2011|| Devils du New Jersey|| LNH || 82|| 12|| 6|| 18|| 116|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2011-2012|| Devils du New Jersey|| LNH || 80|| 30|| 16|| 46|| 138|| 24|| 3|| 9|| 12|| 32
|-
| 2012-2013 || EC Red Bull Salzbourg || EBEL || 5|| 2|| 1|| 3|| 18|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2012-2013|| Devils du New Jersey|| LNH || 48|| 15|| 9|| 24|| 78|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2013-2014 || Maple Leafs de Toronto || LNH || 60 || 5 || 6 || 11 || 93 || - || - || - || - || -
|-
| 2014-2015 || Maple Leafs de Toronto || LNH || 58 || 10 || 5 || 15 || 92 || - || - || - || - || -
|-
| 2014-2015 || Blue Jackets de Columbus || LNH || 3 || 0 || 0 || 0 || 14 || - || - || - || - || -
|-
|2015-2016 || Blue Jackets de Columbus || LNH || 23 || 2 || 2 || 4 || 23 || - || - || - || - || -

| 570 || 114 || 86 || 200 || 992 || 44 || 5 || 9 || 14 || 79

Notes et références

Liens externes 

Naissance en mars 1984
Naissance à Toronto
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur britannique de hockey sur glace
Joueur des Devils du New Jersey
Joueur des River Rats d'Albany
Joueur des Devils de Lowell
Joueur des Bulls de Belleville
Joueur des Rangers de Kitchener
Joueur des Maple Leafs de Toronto
Attaquant de hockey sur glace
Joueur des Blue Jackets de Columbus
Joueur de la Ligue nationale de hockey non repêché